Фёдор Литвинов:
 
 Литвинов, Фёдор Нефёдович (1907—1995) — дорожный мастер Тамерланской дистанции пути Южно-Уральской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Литвинов, Фёдор Павлович (1912—2007) — Герой Советского Союза.: